Za administratorje v slovenski Wikipediji glej Wikipedija:Administratorji.

Administrator je upravitelj ali sistemski skrbnik:
 Administrator premoženja ali zapuščine
 Administrator v administraciji podjetja
 Administrator spletne strani
 Administrator spletnega foruma
 Administrator baze podatkov
 Administrator operacijskega sistema

Računalniški poklici
Informatika
Internet